Аркалык () — многозначный термин.
 Аркалык — город в центральном Казахстане, ранее центр Торгайской области. 
 Аркалык (аэропорт) — аэропорт города Аркалык в Костанайской области Казахстана. 
 Аркалык (станция) — станция Есильского направления Костанайского отделения железной дороги, под подчинением Казахстан темир жолы, которая расположена в городе Аркалык. 
 Аркалык (горный хребет) — небольшой горный хребет близ одноимённого города.

См. также 
 Архалук